Шарол може да се односи на:

 Шарол (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Шарол (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара